Воллі — канадський доброволець-снайпер Wali (Олівер), який воював у 2022 році на боці України.
 Воллі Ріс (англ. Wally Ris, 4 січня 1924 — 25 грудня 1989) — американський плавець.
 Воллі Вест, Воллес Рудольф «Воллі» Вест (англ. Wallace Rudolph «Wally» West) — вигаданий супергерой видавництва DC Comics.
 Воллі «ВОЛЛ·І» (англ. WALL·E) — американський комп'ютерний анімаційний науково-фантастичний фільм 2008 року.* Воллі О'Коннор (англ. Wally O'Connor, 25 серпня 1903 — 11 жовтня 1950) — американський плавець і ватерполіст.
 Берт Воллі, Герберт Воллі (англ. Herbert Whalley; 6 серпня 1913, Ештон-андер-Лайн, Англія — 6 лютого 1958, Мюнхен, Західна Німеччина), більш відомий як Берт Воллі (англ. Bert Whalley) — англійський футболіст.
 Воллі Пфістер (англ. Walter C. «Wally» Pfister; 8 липня 1961, Чикаго, США) — американський кінооператор та режисер.
 Воллі Волф (англ. Wally Wolf, 2 жовтня 1930 — 12 березня 1997) — американський плавець.
 Воллі Гергесгаймер (англ. Wally Hergesheimer, нар. 8 січня 1927, Вінніпег — пом. 27 вересня 2014 Вінніпег) — канадський хокеїст.
 Воллі Становскі (англ. Wally Stanowski, нар. 28 квітня 1919, Вінніпег — пом. 28 червня 2015, Торонто) — канадський хокеїст.
 Воллі Барнс (англ. Walley Barnes, нар. 16 січня 1920, Брекон — пом. 4 вересня 1975) — валлійський футболіст.
 Воллі Щерб'як, Волтер Роберт «Воллі» Щерб'як (англ. Walter Robert «Wally» Szczerbiak, нар. 5 березня 1977, Мадрид) — американський професіональний баскетболіст українського походження.
 Джоанн Воллі (англ. Joanne Whalley; нар. 25 серпня 1961, Солфорд) — британська акторка та співачка.
 Воллі Фанк, Мері Воллес «Воллі» Фанк (англ. Wally Funk; нар. 1 лютого 1939) — американська льотчиця та посол доброї волі.